Теорема Бо́рсука — У́лама — классическая теорема алгебраической топологии, утверждающая, что всякая непрерывная функция, отображающая -мерную сферу в -мерное евклидово пространство для некоторой пары  имеет общее значение.
Неформально утверждение известно как «теорема о температуре и давлении»: в любой момент времени на поверхности Земли найдутся антиподальные точки с равной температурой и равным давлением; одномерный случай обычно иллюстрируют двумя диаметрально противоположными точками экватора с равной температурой.

Впервые утверждение встречается у Люстерника и Шнирельмана в работе 1930 года; первое доказательство опубликовано в 1933 году Борсуком, который сослался на Улама как автора формулировки.

Формулировка

Для непрерывной функции , где  — сфера в -мерном евклидовом пространстве, существуют такие две диаметрально противоположные точки , что .

Вариации и обобщения

 Эквивалентное утверждение — теорема об общем нуле: всякая нечётная (относительно диаметральной противоположности) непрерывная функция  из -мерной сферы в -мерное евклидово пространство в одной из точек  обращается в нуль: . Эквивалентность устанавливается введением для непрерывной функции  нечётной функции . В одномерном случае теорема об общем нуле непосредственно следует из теоремы о промежуточном значении; общее доказательство использует  (алгебраико-топологический вариант), либо выводится из леммы Такера (комбинаторный вариант; лемма Такера при этом считается комбинаторным аналогом теоремы Борсука — Улама).

В 1954 году Абрам Ильич Фет обобщил результат: утверждение теоремы имеет место не только для соотношения антиподов, но и для произвольной инволюции -мерной сферы, то есть, для всякой инволюции  и любой непрерывной функции  найдётся такая точка , что .

Примечания

Литература 
 
 
 
Алгебраическая топология
Топологическая комбинаторика
Борсука — Улама